Стебник:

 Стебник — город районного значения в Львовской области Украины.
 Стебник — село в Тысменицком районе Ивано-Франковской области Украины.